Gustaf von Numers ist der Familienname folgender Personen:

* Gustaf von Numers (Dramatiker) (1848–1913), finnischer Dramatiker 
 Gustaf von Numers (Heraldiker) (1912–1978), finnischer Heraldiker